Lampel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerolf Lampel (1932–2008), Schweizer Zoologe 
 Michael Lampel (* 1964), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Peter Martin Lampel (1894–1965), deutscher Dramatiker und Maler
 Rusia Lampel (1901–1978), österreichisch-israelische Schriftstellerin
 Samuel Lampel (1884–1942), deutscher Kantor, Lehrer und Komponist
 Tomislav Lampel (1931–2008), israelischer Journalist und Politiker, siehe Josef Lapid

Siehe auch:
 Lampl